Smets ist der Familienname folgender Personen: 

 Adriaan Smets (1867–1947), Erzbischof, Diplomat des Heiligen Stuhls
 Bas Smets (* 1975), belgischer Architekt & Landschaftsdesigner
 Dieudonné Smets (1901–1981), belgischer Radrennfahrer
 Erik Smets (* 1957), belgischer Botaniker
 Fanny Smets (* 1986), belgische Stabhochspringerin
 Frank Smets (* 1964), niederländischer Wirtschaftswissenschaftler
 Henri Smets (1896–1950), belgischer Langstreckenläufer
 Herman-Joseph Smets (1875–1943), Generalabt der Trappisten
 Jasper Smets (* 1995),  deutschsprachiger Fernsehschauspieler
 Josef Smets, Geschichtsprofessor
 Luc Smets, Musiker und ehemaliges Mitglied der Bands Pebbles und Dream Express, siehe Dream Express
 Paul Smets (1901–1960), deutscher Musikwissenschaftler, Glocken- und Orgelsachverständiger
 Pascal Smets (* 1972), belgischer Rallyefahrer 
 Wilhelm Smets (1796–1848), deutscher Autor

Siehe auch:
 Smet